Gminy w Czechach:
 Medlovice – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Medlovice – gmina w powiecie Vyškov